Œuvre (fr. dzieło) – termin, jakim określa się całość dorobku danego artysty, wszystkie jego dzieła. 

Chef d'œuvre (główne dzieło) – dzieło lub grupa dzieł z dorobku artysty, które jest uznawane przez badaczy za najważniejsze (np. w przypadku Wita Stwosza Ołtarz Mariacki).

Sztuka